

Geografia

Svizzera 
 Winterthur – città nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)

Stati Uniti d'America 
 Winterthur – località nella contea di New Castle (Delaware)

Altro 
 43669 Winterthur – asteroide della fascia principale
 Winterthur Assicurazioni – compagnia di assicurazioni svizzera